Brigitte Horney – attrice tedesca, figlia di Karen
Jane Horney – agente segreto svedese
Karen Horney – psichiatra e psicoanalista tedesca di origine olandese